Caju pode referir-se a:
 Caju — pseudofruto

 Brasil
 Ilha do Caju — ilha da baía de Guanabara, Rio de Janeiro
 Caju (bairro do Rio de Janeiro) — bairro do Rio de Janeiro
 Caju (Campos) — bairro de Campos dos Goytacazes
 Cemitério do Caju — nome popular do Cemitério de São Francisco Xavier'', no Rio de Janeiro
 Ca-Ju — duelo de futebol de Caxias do Sul, que envolve a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul e o Esporte Clube Juventude
 Alfredo Gottardi (1915-2001) — futebolista brasileiro, cujo apelido (alcunha) era Caju

Desambiguação
Desambiguações de topônimos